Douze bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Thetis, d'après la nymphe Thétis de la mythologie grecque:

, une flûte de 22 canons, lancée en 1717. 
, un vaisseau de ligne de  rang de 44 canons, lancé en 1747. Transformée en navire-hôpital en 1757 et vendu en 1767.
, un vaisseau de ligne de  rang de 32 canons, lancé en 1773, il s'échoue au large de Sainte-Lucie en 1781.
, un vaisseau de ligne de  rang de 38 canons, lancé en 1782 et vendu en 1814.
, un schooner de 8 canons, acquis en 1796, il figure sur les inventaires de la Navy jusqu'en 1800.
, un vaisseau de ligne de  rang de 24 canons, capturé aux Provinces-Unies en 1796 avant d'être sabordé
, un brick armé de 10 canons, lancé en 1810, il figure sur les inventaires de la Navy jusqu'en 1836.
, un vaisseau de ligne de  rang de 46 canons, lancé en 1817, il s'échoue au large du cabo Frio en 1830.
HMS Thetis, un vaisseau de ligne de  rang de 36 canons, lancé en 1846 échangé avec la Prusse en 1855 contre deux canonnières.
, une corvette en bois de classe Briton lancée en 1871 et vendue en 1887.
, un croiseur protégé de classe Apollo lancé en 1890. Il est utilisé comme mouilleur de mines à partir de 1907 et est coulé en 1918 pour la réalisation du port artificiel de Zeebruges.
 , un sous-marin de classe T, lancé en 1938. Il coule pendant une mission d'essai en mer. Immobilisé par 40 mètres de fond au large de Liverpool en 1939, il est renfloué et re-commissionné sous le nom de . Il est coulé par la corvette italienne Cicogna en 1943.

Voir aussi 
 
 Île Thetis
 Lac Thetis

Nom de bateau de la Royal Navy